Fever Pitch Soccer (в Северной Америке — Head-On Soccer) — видеоигра в жанре футбольный симулятор, разработанная U.S. Gold. Она была выпущена в 1995 году для приставок SuperNES, Mega Drive и Atari Jaguar. Игровой процесс имеет признаки буффонады: игрока склоняют к использованию приёмов «грязной» игры, а специальные способности включают возможность имитировать нарушение правил для того, чтобы получить возможность выполнить свободный удар или пенальти.

Присутствует два режима игрового процесса: турнир и показательные выступления. При выступлении в турнире после успешного завершения каждого матча игроку выдаётся пароль, позволяющий продолжить игру.

В Германии версия Super NES получила название Mario Basler: Jetzt geht’s Los!.

Доступные команды 

  Алжир
  Аргентина
  Австралия
  Австрия
  Бельгия
  Боливия
  Бразилия
  Болгария
  Камерун
  Канада
  Чили
  Китайская НР
  Колумбия
  Коста-Рика
  Дания
  Эквадор
  Египет

  Ирландия
  Англия
  Франция
  Германия
  Гана
  Нидерланды
  Гондурас
  Иран
  Италия
  Кот-д’Ивуар
  Япония
  Кувейт
  Мали
  Мексика
  Марокко
  Нигерия
  Норвегия

  Польша
  Португалия
  Румыния
  Россия
  Южная Корея
  Шотландия
  Саудовская Аравия
  Испания
  Швеция
  Швейцария
  Тунис
  ОАЭ
  Уругвай
  США
  Уэльс
  Замбия
  Зимбабве

Примечания 

Компьютерные игры 1995 года
Игры для Atari Jaguar
Игры для SNES
Компьютерные игры, разработанные U.S. Gold
Игры для Sega Genesis/Mega Drive
Симуляторы футбола